Mima kan syfta på:

Mim - en form av skådespeleri, se Pantomim
Mima, Tokushima - en stad i Tokushima prefektur, Japan